Les Louves, roman de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, paru chez Denoël en 1955.
 Les Louves, film de Luis Saslavsky, d'après le roman de Boileau-Narcejac, sorti en 1957.
 Les Louves, téléfilm de Peter Duffell, d'après le roman de Boileau-Narcejac, diffusé en 1986.
 Les Louves, téléfilm de Jean-Marc Seban, d'après le roman de Boileau-Narcejac, diffusé en 1995.
 Louves (The Woman Who Brushed Off Her Tears), un film germano-belgo-macédonien de Teona Strugar Mitevska sorti en 2012.